Obhájcem titulu byl nejvýše nasazený australsko-americký pár Rennae Stubbsová a Jared Palmer, který v semifinále podlehl Schettové s Eaglem.

Soutěž smíšené čtyřhry vyhrála třetí nasazená americko-jihoafrická dvojice Corina Morariuová a Ellis Ferreira, která v boji o titul přehrála turnajové čtyřky Rakušanku Barbaru Schettovou a Australana Joshuu Eagla ve dvou setech 6–1 a 6–3.

Nasazené páry 
  Rennae Stubbsová /  Jared Palmer (semifinále)
  Anna Kurnikovová /  Max Mirnyj (1. kolo)
  Corina Morariuová /  'Ellis Ferreira (vítězové)
  Barbara Schettová /  Joshua Eagle (finále)
  Paola Suárezová /  Martín García (1. kolo)
 —
  Ai Sugijamová /  Mahesh Bhupathi (2. kolo)
  Åsa Carlssonová /  Nicklas Kulti ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Reference 

 Pavouk smíšené čtyřhry Australian Open 2001 na www.wtatennis.com

Australian Open 2001